Oswaldo Cruz — médico e cientista brasileiro
 Osvaldo Cruz (São Paulo) — município
 Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)
 Oswaldo Cruz (São Caetano do Sul)
 Osvaldo Cruz Futebol Clube — clube de futebol

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos